Hierba del jabón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Salsola kali; o
 el nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa.